Скок увис у мушкој конкуренцији на 10. Европском првенству у атлетици 1971. одржано је 13. и 14. августа на Олимпијском стадиону у Хелсинкију (Финска) .

Титулу освојену у Атини 1969 бранио је Валентин Гаврилов из Совјетског Савеза.

Земље учеснице 
Учествовало је 27 такмичара из 13 земаља.

Рекорди 
{| class="wikitable" width=95%
|-
! colspan="6" | Рекорди пре почетка Европског првенства 1971.
|-
| Светски рекорд
| Пет Мацдорф || 
| 2,29
| Беркли, САД 
| 3. јул 1971.
|-
| Европски рекорд
| rowspan="2" | Валериј Брумел
| rowspan="2" | 
| 2,28
| Москва, Совјетски Савез
| 11. јул 1963.
|-
| Рекорди европских првенстава
| 2,21
| Београд, Југославија
| 16. септембар 1962.
|}

 Освајачи медаља 

 Сатница 

 Резултати 
 Квалификације 
У квалификацијама било је 27 такмичара. Квалификациона норма за финале износила је 2,16 м (кв''') коју нико није прескочио тако су се финале пласирали сви такмичари који су прескочили 2,12 м.

Финале

Укупни биланс медаља у скоку увис за мушкарце после 10. Европског првенства на отвореном 1934—1971.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима на отвореном — скок увис за мушкарце
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици на отвореном — скок увис за мушкарце

Референце 

Европско првенство у атлетици на отвореном 1971.
Скок увис на Европском првенству у атлетици на отвореном